Mohieddin bzw. Muḥyī ad-Dīn ( bzw. ) ist der Name folgender Personen:

 Abd ar-Razzaq Muhyi ad-Din (1910–1983), irakischer Schriftsteller und Generalsekretär der Vereinigten Politischen Führung mit Ägypten
 Fuad Mohieddin (1926–1984), ägyptischer Premierminister
 Muhi ad-Din Fikini (1925–1994), libyscher Premier und Außenminister
 Muhyī d-Dīn Ibn ʿArabī (1165–1240), andalusischer Sufi
 Khalid Mohieddin (1922–2018), ägyptischer Militär
 Taha Muhi ad-Din Maʿruf (1929–2009), kurdischer Baathist und erster kurdischer Vizepräsident Iraks
 Zakaria Mohieddin (1918–2012), ägyptischer Militär, Vizepräsident und Premierminister unter Gamal Abdel Nasser

Alternative Umschriften sind Muḥīy ad-Dīn, Muhi al-Din, Muhieddin, Muhyiddin, Mohieddine u. a. m.

Arabischer Personenname